Amanita ceciliae, de ses noms vernaculaires, 'amanite étranglée ou amanite impériale (Amanita ceciliae) est un champignon basidiomycète du genre Amanita et de la famille des Amanitaceae.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

  Index fungorum
  MycoDB
  http://www.myco-haut-rhin.com

Espèce de champignons (nom vernaculaire)
étranglée